

Patronyme 

 Alexander Loyd (1805-1872), un entrepreneur, homme d'affaires américain, maire de Chicago ;
 Brian Loyd (1973-), un joueur de baseball américain ;
 Casey Loyd (1989-), une joueuse de soccer américaine ;
 Jewell Loyd (1993-), une joueuse américaine de basket-ball ;
 Jordan Loyd (1993-), un joueur américain de basket-ball ;
 Kalis Loyd (1989-), une joueuse suédoise de basket-ball ;
 Robert Loyd-Lindsay (1832-1901), un soldat, homme politique et philanthrope britannique ;
 Sam Loyd (1841-1911), un compositeur américain de casse-tête numériques et logiques ;
 Zach Loyd (1987-), un joueur américain de soccer.

Prénom

Voir aussi 
 Chenillette Carden-Loyd, une chenillette britannique de l'entre-deux-guerres.